Alconera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alconera (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Alconera (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar